Borrow ist der Familienname folgender Personen:

 David Borrow (* 1952), britischer Politiker
 George Borrow (1803–1881), britischer Schriftsteller, Reisender und Philologe